Okręty US Navy o nazwie USS "Jackdaw":

Pierwszy USS "Jackdaw" (AMS-21) był przybrzeżnym trałowcem, który wszedł do służby w 1944 i został przekazany Brazylii w 1960.
Drugi "Jackdaw" (AM-368) miał być trałowcem typu Admirable, którego budowę przerwano 6 czerwca 1944.
Trzeci  "Jackdaw" (AM-402) miał być trałowcem typu Admirable, którego budowę przerwano 12 sierpnia 1945.

Jackdaw